У́лица Менжи́нского — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь чекиста Менжинского.

Республика Беларусь 
 Улица Менжинского — улица в Бобруйске.
 Улица Менжинского — улица в Бресте.
 Улица Менжинского — улица в Могилёве.

Казахстан 
 Улица Менжинского — улица в Алма-Ате.
 Улица Менжинского — улица в Семее.

Россия 
 Улица Менжинского — улица в Анжеро-Судженске.
 Улица Менжинского — улица в Артёме.
 Улица Менжинского — улица в Астрахани.
 Улица Менжинского — улица в Березниках.
 Улица Менжинского — улица в Буе.
 Улица Менжинского — улица в Велиже.
 Улица Менжинского — улица в Вичуге.
 Улица Менжинского — прежнее название Пологой улицы во Владивостоке.
 Улица Менжинского — улица в Волгограде.
 Улица Менжинского — улица в Гаврилове-Яме.
 Улица Менжинского — улица в Грязях.
 Улица Менжинского — улица в Гусе-Хрустальном.
 Улица Менжинского — улица в Добрянке.
 Улица Менжинского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Менжинского — улица в Калининграде.
 Улица Менжинского — улица в Кемерово.
 Улица Менжинского — улица в Кирове.
 Улица Менжинского — улица в Кисловодске.
 Улица Менжинского — улица в Копейске.
 Улица Менжинского — улица в Котласе.
 Улица Менжинского — улица в Лесозаводске.
 Улица Менжинского — улица в Магнитогорске.
 Улица Менжинского — улица в Москве.
 Улица Менжинского — улица в Находке.
 Улица Менжинского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Менжинского — улица в Новокузнецке.
 Улица Менжинского — улица в Новороссийске.
 Улица Менжинского — улица в Новосибирске.
 Улица Менжинского — улица в Омске.
 Улица Менжинского — улица в Павлово.
 Улица Менжинского — улица в Перми.
 Улица Менжинского — улица в Прокопьевске.
 Улица Менжинского — улица в Россоше.
 Улица Менжинского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Менжинского — улица в Рыбинске.
 Улица Менжинского — улица в Серове.
 Улица Менжинского — улица в Соколе.
 Улица Менжинского — улица в Тайшете.
 Улица Менжинского — улица в Тюмени.
 Улица Менжинского — улица в Улан-Удэ.
 Улица Менжинского — улица в Ульяновске.
 Улица Менжинского — улица в Хабаровске.
 Улица Менжинского — улица в Харовске.
 Улица Менжинского — улица в Чебоксарах.
 Улица Менжинского — улица в Шахтах.
 Улица Менжинского — улица в Ярославле.

Таджикистан 
 Улица Менжинского — улица в Душанбе.

Украина 
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Григория Сковороды в Александрии.
 Улица Менжинского — прежнее название Широкой улицы в Ахтырке.
 Улица Менжинского — прежнее название Береговой улицы в Бахмуте.
 Улица Менжинского — прежнее название Петропавловской улицы в Бердянске.
 Улица Менжинского — прежнее название Благодатной улицы в Вознесенске.
 Улица Менжинского — прежнее название Художественной улицы в Волновахе.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Волчанске.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Николая Сумцова в Днепре.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Елены Телиги в Запорожье.
 Улица Менжинского — улица в Инкермане.
 Улица Менжинского — прежнее название Дмитриевской улицы в Киеве.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Орлиное Гнездо в Кривом Роге.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Оливино в Купянске.
 В Луганске:
 1-я улица Менжинского.
 2-я улица Менжинского.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Василия Стуса в Люботине.
 Улица Менжинского — прежнее название Подсолнечной улицы в Марганце.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Академика Амосова в Мариуполе.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Генерала Петрова в Мелитополе.
 Улица Менжинского — прежнее название Плавневой улицы в Никополе.
 Улица Менжинского — прежнее название Древлянской улицы в Новограде-Волынском.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Графа фон Гарниера в Полтаве.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Калюжного в Попасной.
 Улица Менжинского — прежнее название Липовой улицы в Ржищеве.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Берёзовый Гай в Сумах.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Семьи Онищенко в Фастове.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Гордона в Харькове.
 Улица Менжинского — прежнее название улицы Ковалевского в Часовом Яре.
 Улица Менжинского — прежнее название Яцевской улицы в Чернигове.

Узбекистан 
 Улица Менжинского — улица в Коканде.